Die Agavengewächse (Agavoideae) sind eine Unterfamilie in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae) innerhalb der Ordnung der Spargelartigen (Asparagales). Einige Arten werden als Zierpflanzen in Parks, Gärten und Räumen gezüchtet. Von wenigen Arten ist eine weitere Nutzung durch den Menschen bekannt: aus dem Saft einiger Agave-Arten wird Pulque hergestellt und die Fasern einiger Agave- und Yucca-Arten werden verarbeitet.

Beschreibung

Vegetative Merkmale 
Es sind mehrjährige oder ausdauernde Pflanzen, es gibt krautige bis strauchförmig oder sogar baumförmig wachsende Arten; sie bilden Rhizome. Wenige Arten sind Epiphyten. Viele Arten sind immergrün. Viele Arten sind Sukkulenten, sie können also Wasser speichern. Agave und Yucca sind CAM-Pflanzen. Die Sprossachsen reichen oft nicht über die Bodenoberfläche, aber bei manchen Arten bilden sich in vielen Jahren einfache oder verzweigte Stämme aus. Die Laubblätter sind wechselständig und spiral und meist in Rosette angeordnet, sowie immer einfach und parallelnervig (nie netznervig). Bei vielen Arten sind die Blätter am Rand bewehrt. Die Stomata sind anomocytisch.

Generative Merkmale 

Sie blühen oft erst im hohen Alter, wobei einige Arten nach der Bildung der Samen absterben, also monokarp sind (hapaxanthe Pflanzen), aber die meisten Arten sind polykarp. Oft sind die einfachen oder verzweigten, traubigen Blütenstände reichblütig. Es sind zwei oder mehr Hochblätter vorhanden, die aber den Blütenstand nie vollständig umhüllen (Abgrenzung der Asparagaceae zu anderen Familien der Ordnung). Die dreizähligen Blüten sind meist zwittrig, oder seltener funktional eingeschlechtig. Es sind zwei Kreise mit mehr oder weniger gleichgestaltigen Blütenhüllblättern vorhanden; sie sind oft frei, können aber auch zu einer Röhre verwachsen sein. Es sind zwei Kreise mit je drei fertilen Staubblättern vorhanden, die die Blütenhülle überragen oder nicht. Die drei Fruchtblätter sind verwachsen. Die Nektarsekretion erfolgt in Septalnektarien.

Sie bilden meist Kapselfrüchte, einige Yucca-Arten bilden Beeren. Sie Samen sind meist flach und enthalten keine Stärke. Das Endosperm ist helobial und ölhaltig.

Die Chromosomenzahlen betragen oft 2n = 24, 30. Beispielsweise Leucocrinum montanum mit Basischromosomenzahlen von x = 11, 13, 14 oder Echeandia x = 8 weichen davon ab.

Inhaltsstoffe 
Bei vielen Taxa sind Saponine nachgewiesen.

Systematik, Botanische Geschichte und Verbreitung

Taxonomie 
Diese Unterfamilie wurde 1837 von William Herbert als „Agaveae“ aufgestellt. Typusgattung ist Agave

Botanische Geschichte und Synonyme 
Molekulargenetische Untersuchungen haben im 21. Jahrhundert dazu geführt, dass die Familiengrenzen innerhalb der Ordnung der Spargelartigen (Asparagales) sich stark verschoben haben. So sind die Agavengewächse nur mehr eine Unterfamilie (Agavoideae) in der Familie der Spargelgewächse (Asparagaceae). Zuvor war es eine eigenständige Familie Agavaceae. Die Gattungen waren früher auch in die Liliaceae  eingegliedert. Die Familie Agavaceae wurde als Agavineae 1829 von Barthélemy Charles Joseph Dumortier in Analyse des Familles de Plantes 57, 58 erstbeschrieben.

Synonyme für Agavoideae  sind: Agavaceae , Anthericaceae , Anemarrhenaceae , Behniaceae , Chlorogalaceae , Funkiaceae , Herreriaceae , Hesperocallidaceae , Hostaceae  und Yuccaceae

Innere Systematik 
2006 durch David John Bogler, Joseph Christopher Pires und Javier Francisco-Ortega ausgeführte molekulargenetische Untersuchungen ergaben folgende Verwandtschaftsverhältnisse:

Gattungen und ihre Verbreitung 
Die Unterfamilie der Agavoideae besitzt eine fast weltweite Verbreitung. Der Schwerpunkt der Artenvielfalt liegt in der Neotropis. Die natürlichen Areale vieler reichen vom Süden der USA, über Mittelamerika, bis ins nördliche Südamerika und Asien. Jeweils einige Arten kommen beispielsweise in Malesien, nördlichen Australien und Neuseeland und auf Karibischen Inseln vor. Daneben gibt es Taxa auch in tropischen bis subtropischen Bereichen anderer Erdteile und einige Taxa gibt es auch in der Holarktis. Durch den Menschen gelangten einige amerikanische Arten zum Beispiel auch ins südliche Europa und in andere Gebiete der Erde. Die meisten Arten vertragen keinen Frost.

Der Umfang einiger Gattungen wurde durch Neubearbeitungen im 21. Jahrhundert stark verändert. Es gibt etwa 18 Gattungen (Stand 2009) mit über 600 Arten in der Unterfamilie der Agavengewächse (Agavoideae):

 Agaven (Agave  ): Inklusive der ehemaligen Gattungen Manfreda , Nachthyazinthen (Polianthes ), Prochnyanthes , Pseudobravoa  sind es etwa 210 Arten, die von den südlichen Vereinigten Staaten über Mexiko durch ganz Zentralamerika sowie auf den Karibischen Inseln bis ins nördliche Südamerika vorkommen.
 Anemarrhena : Es gibt nur eine Art:
 Anemarrhena asphodeloides : Sie kommt in der nördlichen Volksrepublik China und in der Mongolei vor.
 Graslilien (Anthericum ): Die etwa acht Arten kommen von Europa bis zur Türkei und im nördlichen Tansania vor.
 Behnia : Es gibt nur eine Art:
 Behnia reticulata : Sie ist vom südlichen tropischen bis zum südlichen Afrika verbreitet.
 Beschorneria : Die etwa acht Arten sind von Mexiko bis Honduras verbreitet.
 Prärielilien (Camassia ): Die etwa sechs Arten sind im östlichen Kanada und in den Vereinigten Staaten verbreitet.
 Chlorogalum : Die etwa drei Arten kommen von Oregon bis Kalifornien vor.
 Chlorophytum : Die etwa 200 Arten sind hauptsächlich in tropischen Gebieten Afrikas, Asiens und Australiens verbreitet.
 Echeandia : Die etwa (60 bis) 83 Arten sind von Texas bis Venezuela verbreitet.
 Furcraea : Die etwa 25 Arten sind von Mexiko über Zentralamerika und auf Karibischen Inseln bis ins tropische Südamerika weitverbreitet.
 Hagenbachia : Die etwa sechs Arten sind vom südlichen Zentral- bis ins tropische Südamerika verbreitet.
 Hastingsia : Die etwa vier Arten kommen in den westlichen USA vom südwestlichen Oregon bis ins nördliche Kalifornien vor.
 Herreria : Die etwa acht Arten sind von Brasilien bis ins südliche Südamerika verbreitet.
 Herreriopsis : Es gibt nur eine Art:
 Herreriopsis elegans : Sie ist im westlichen Madagaskar beheimatet.
 Hesperaloe : Die etwa acht Arten kommen im US-Bundesstaat Texas sowie im nördlichen Mexiko vor.
 Hesperocallis : Es gibt nur eine Art:
 Hesperocallis undulata : Sie kommt vom südlichen Nevada bis zum westlichen Arizona und dem nordwestlichen Mexiko vor.
 Funkien (Hosta ): Die etwa 20 Arten kommen in Japan und von China bis zum russischen Fernen Osten vor.
 Leucocrinum : Es gibt nur eine Art:
 Leucocrinum montanum : Sie kommt von den westlichen Vereinigten Staaten bis zum nördlichen New Mexico vor.
 Paradieslilien (Paradisea ): Die nur zwei Arten kommen in Portugal, Spanien, Frankreich, in der Schweiz, in Italien, Österreich und dem früheren Jugoslawien vor.
 Schoenolirion : Die etwa drei Arten kommen von Texas bis in die südöstlichen Vereinigten Staaten vor.
 Palmlilien (Yucca ): Inklusive der ehemaligen Gattungen Clistoyucca , Hesperoyucca , Samuela , Sarcoyucca : Die etwa 50 Arten sind in der Neotropis von den USA bis Panama und auf den Bermuda-Inseln verbreitet.

Quellen 
 Die Unterfamilie Agavoideae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung) zuletzt eingesehen im Januar 2010
 Susan Verhoek, William J. Hess: Agavaceae. In: Flora of North America. Volume 26, 2002, S. 413. online (Abschnitt Beschreibung)
 Die Familie der Agavaceae, die Familie der Anemarrhenaceae, Anthericaceae, Behniacaceae und Herreriaceae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung) eingesehen im Januar 2010
 David John Bogler, B. B. Simpson: A chloroplast DNA study of the Agavaceae. In: Systematic Botany. Band 20, 1995, S. 191–205 (doi:10.2307/2419449).
 D. J. Bogler, B. B. Simpson: Phylogeny of Agavaceae based on ITS rDNA sequence variation. In: American Journal of Botany. Band 83, 1996, S. 1225–1235 (doi:10.2307/2446206).
 David John Bogler, J. C. Pires, J. Francisco-Ortega: Phylogeny of Agavaceae based on ndhF, rbcL, and ITS sequences: Implications of molecular data for classification. In: J. T. Columbus, E. A. Friar, J. M. Porter, L. M. Prince, M. G. Simpson (Hrsg.): Monocots: Comparative Biology and Evolution. Excluding Poales. (= Aliso. Band 22). 2006, S. 313–328.

Einzelnachweise

Weblinks